Международный теннисный турнир в Страсбурге 2012 — это 26-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 19 по 26 мая 2012 года.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Сабина Лисицки (тогдашняя 13-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Франческа Скьявоне выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре ассоциации.
 Ализе Корне уступает 3й из 4х своих финалов на соревнованиях тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ольга Говорцова выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Клаудиа Янс-Игначик выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2012

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Май 2012 года
2012